Siódmy krzyż (powieść)
 Siódmy krzyż (film)